Накитош има више значења:
 Округ Накитош (Луизијана)
 Накитош (Луизијана)